Сайто:
  — японский город в префектуре Миядзаки.
  — японская фамилия.

Известные носители:
 Сайто Досан (1494—1556) — японский полководец.
 Сайто Ёситацу (1527—1561) — японский полководец.
 Сайто, Ёсукэ (род. 1988) — японский футболист, нападающий.
 Сайто, Икудзо (род. 1960) — японский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, призёр Азиатских игр.
 Сайто Макото (1858—1936) — адмирал Императорского флота Японии, генерал-губернатор Кореи, 30-й премьер-министр Японии.
 Сайто, Манабу (род. 1990) — японский футболист, полузащитник.
 Сайто, Марина (род. 1995) — японская легкоатлетка.
 Сайто, Матико (род. 1992) — японская певица и сэйю, более известная как Machico.
 Сайто, Мицуки (род. 1999) — японский футболист, полузащитник.
 Сайто, Мокити (1882—1953) — японский поэт, литературный критик, писатель и психиатр.
 Сайто, Морихиро (1928—2002) — японский мастер айкидо.
 Сайто, Наото (род. 1988) — японский фигурист.
 Сайто, Сома (род. 1991) — японский сэйю.
 
 Сайто, Тацуо (1902—1968) — японский актёр.
 Сайто, Тива (род. 1981) — японская сэйю.
 Сайто, Тихо (род. 1967) — японская мангака.
 Сайто, Тосихидэ (род. 1973) — японский футбольный защитник.
 Сайто Хадзимэ (1844—1915) — самурай, командир третьего подразделения Синсэнгуми.
  (род. 1956) — японский военный, начальник Воздушных сил самообороны Японии.
 Сайто, Хидэо (1902—1974) — японский композитор, виолончелист, дирижёр и педагог.
 Сайто, Хитоси (1961—2015) — японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр (1984, 1988).

См. также 
 Сайто Сатоси — последний живущий специалист школы сюрикэндзюцу.
 Хитохиро Сайто — сын Морихиро Сайто и Третий Сокэ (наследник) Традиционного Айкидо (Ивама-рю Такэмусу Айки).